Pražák může být:

příjmení osob
 Albert Pražák (1880–1956) – český literární historik
 Albert Pražák (scénograf) (* 1946) – český scénograf
 Alois Pražák (1820–1901) – český šlechtic, politik a právník, předák moravských staročechů, otec Otakara
 Alois Jaroslav Pražák (1898–1981) – český právník, československý exilový politik za 2. světové války
 Antonín Pražák (1936–1997) – český motocyklový závodník
 Čeněk Pražák (1914–1996) – český malíř
 David Pražák (* 1979) – český politik a podnikatel, poslanec za hnutí ANO 2011
 Emil Pražák (* 1924) – český literární historik, odborník na českou středověkou a humanistickou literaturu
 Jaroslav Pražák (1911–???) – český a československý politik, poslanec za ČSS v poúnorovém období a za normalizace
 Jiří Pražák (rozcestník) – více osob
 Josef Pražák (1836–1886) – český politik
 Karel Pražák – více osob
 Martin Pražák – český volejbalista
 Miloš Pražák (* 1940) – československý basketbalista
 Otakar Pražák (1858–1915) – český politik a právník, syn Aloise
 Přemysl Pražák (1908–1966) – český hudební publicista
 Richard Pražák (1931–2010) – český filolog, historik a diplomat
 Robert Pražák (1892–1966) – československý gymnasta, trojnásobný stříbrný olympijský medailista
 Tomáš Pražák (1890–1947) – český architekt
 Václav Pražák (1830–1907) – český politik, poslanec Českého zemského sněmu

místopisný název
 Pražák (Vodňany) – část města Vodňany v okrese Strakonice

ostatní
 obecný a expresivní výraz pro obyvatele hlavního města Prahy – Pražana

Externí odkazy 
 

Česká příjmení